Auckland steht für
 Auckland, Ballungsraum in Neuseeland
 Auckland City, Stadt in Neuseeland, Teil des obigen Ballungsraumes
 Aucklandinseln, zu Neuseeland gehörendes, subantarktisches Archipel
 Auckland Island, Hauptinsel der Auckland Islands
 Auckland Region, Region in Neuseeland
 Bishop Auckland, Stadt im Nordosten Englands
 Baron Auckland, britischer Adelstitel 
 Auckland (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten

Auckland ist der Familienname folgender Personen:
 James Auckland (* 1980), britischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Aukland